Art: Quimera d'Arezzo, escultura de bronze un dels exemples més coneguts de l'art etrusc.
 Biotecnologia: quimera (biotecnologia), animal mosaic compost de línies cel·lulars de dos individus diferents.
 Botànica: quimera (botànica), unió d'individus diferents.
 Geografia: Quimera (geografia): Nom d'un o diversos indrets de Lícia.
 Mitologia: quimera, monstre de la mitologia grega.
 Música: quimera (grup), grup musical lleidatà.
 Paleontologia: quimera (paleontologia), restes fòssils de diferents animals conservades en un mateix substrat de manera que en sembli formar un de sol i insòlit.
 Premsa: Quimera (revista), revista de literatura.
 Zoologia: quimera (ordre), ordre de condrictis.